Churchills (plaats), een gehucht op het Canadese eiland Newfoundland
 The Churchills, een Amerikaanse band